Plaats in Indonesië
 Pasirgombong (Bayah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Pasirgombong (Cikarang Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java